Miletina peut désigner :
Miletina, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en zoologie, Miletina, une ancienne sous-tribu de papillons, aujourd'hui considérée comme une tribu (appelée Miletini).